HNK Jasenica je bosanskohercegovački nogometni klub iz Jasenice kod Mostara.

Klub je osnovan 2008. godine od kada se natječe u 1. županijskoj ligi HNŽ. HNK Jasenica nema mlađih uzrasnih kategorija. Sjedište je u Jasenici b.b. Boja domaćeg i gostujućeg dresa je plava. Utakmice igra na Stadionu Heliodromu.

Izvori 

  

Jasenica
Šport u Mostaru
Jasenica